Thompsonville puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades o lugares de Estados Unidos:

 Thompsonville, lugar designado en el censo del Estado de Connecticut;
 Thompsonville, villa en el Estado de Illinois;
 Thompsonville, villa en el Estado de Míchigan;
 Thompsonville, lugar designado en el censo en el Estado de Pensilvania; o
 Thompsonville, lugar desindao en el censo en el Estado de Texas.